Craigsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Craigsville (Minnesota)
 Craigsville (Pennsylvania)
 Craigsville (Virginia)
 Craigsville (West Virginia)

Siehe auch:
 Craigville